Alison Van Uytvanck era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

In finale Pauline Parmentier ha sconfitto Jessica Pegula con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Aryna Sabalenka (primo turno)
  Petra Martić (quarti di finale)
  Mónica Puig (quarti di finale)
  Monica Niculescu (primo turno)

 Sofia Kenin (semifinale)
 Lucie Šafářová (primo turno)
 Tatjana Maria (primo turno)
 Pauline Parmentier (campionessa)

Wildcard 

  Françoise Abanda (secondo turno)
  Leylah Annie Fernandez (secondo turno)

 Rebecca Marino (quarti di finale)

Qualificate 

  Victoria Duval (primo turno)
  Marie Bouzková (secondo turno)
  Sesil Karatančeva (primo turno)

 Jessica Pegula (finale)
 Gabriela Dabrowski (primo turno)
 Tereza Martincová (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Coupe Banque Nationale 2018